Amélie Wenger-Reymond, née en 1987, skieuse suisse ;
 André Reymond, attaché en tant que naturaliste à la Croisière jaune (1931-1932) ;
 André Reymond, né en 1940, homme politique suisse ;
  ;
 Axel Reymond, né en 1994, nageur français ;
 Bernard Reymond, né en 1933,  pasteur et théologien suisse ;
 Camille Reymond (1894-1967), homme politique français ;
 Casimir Reymond (1893-1969),  artiste peintre, sculpteur, cartonnier, enseignant et directeur d'école suisse ;
 Christophe Reymond, né en 1966, acteur et metteur en scène français ;
 Dalton Reymond, auteur et scénariste américain ;
 Dominique Reymond, actrice française ;
 Emil Heinrich du Bois-Reymond (1818-1896), physiologiste allemand ;
 Émile Reymond, (1865-1914) médecin, homme politique et aviateur français ;
 Fabrice Reymond, né en 1969, artiste et écrivain français ;
 Ferdinand Reymond (1805-1880), homme politique français ;
 Florence Reymond, née en 1971,  artiste française ;
 Francisque Reymond (1829-1905), ingénieur et homme politique français ;
 Fred Reymond (1907-1999), horloger et espion suisse, Juste parmi les Nations (membre de la filière d'évasion de la forêt du Risoux);
 Henri Reymond (1737-1820), homme d'Église français des  ;
 Hubert Reymond, né en 1938, homme politique suisse ;
 Jean-Christophe Reymond, né en 1976, producteur de cinéma français ;
 Jean-Pierre Reymond (1958-), journaliste et auteur français ;
 Lizelle Reymond (1899-1994), philosophe et orientaliste suisse ;
 Louis Reymond (1772-1821), patriote suisse, meneur de l'insurrection des Bourla-Papey ;
 Lucien Reymond (1828-1901), historien et publiciste suisse ;
 Marcel Reymond, né en 1911, sauteur à ski suisse ;
 Martine Reymond, né en 1956, organiste et claveciniste vaudoise ;
 Mathieu Bernard-Reymond, né en 1976, photographe français ;
 Maxime Reymond (1872-1951), historien suisse ;
 Mireille Reymond (1916-2003), poète et écrivain vaudoise ;
 Nicolas Reymond, né en 1978, chef de chœur et ténor vaudois ;
 Paul David Gustave du Bois-Reymond, (1831-1889), mathématicien allemand ;
 Pierre Reymond  (1933-2017), dessinateur de presse suisse ;
 Pierre Bernard-Reymond, né en 1944, homme politique français ;
 Régis Reymond, né en 1954, biathlète français ;
 Stéphane Reymond, né en 1953,  pianiste et enseignant vaudois ;
 Véronique Reymond, née en 1971, actrice, réalisatrice, scénariste, dramaturge et metteuse en scène suisse ;
 William Reymond, journaliste français d'investigation indépendant.

 Villard-Reymond, commune française, située dans le département de l'Isère.

Patronyme français
Patronyme suisse